Фос — власна назва

Топоніми

Фос (Іспанія) — муніципалітет

Фос (Еро) — муніципалітет
 Фос (Верхня Гаронна) — муніципалітет

Інше 
 ФОС — у медицині та хімії скорочення від «Фосфорорганічні сполуки», що включають речовини, які є представниками хімічної зброї, пестицидів, медикаментів (наприклад, неостигмін).